Tekken har flere betydninger:

 Tekken (spilserie) – Tekken-spillene
 Tekken (spil) – det første spil i Tekken-serien
 Tekken: The Motion Picture – animeret film fra 1998, baseret på serien
 Tekken (film fra 2009) – realfilm film fra 2009, baseret på serien